San Remigio bezeichnet

 San Remigio (Antique), eine Stadtgemeinde in der Provinz Antique, Philippinen 
 San Remigio (Cebu), eine Stadtgemeinde in der Provinz Cebu, Philippinen
 San Remigio, einen Ortsteil von Beverino, Italien
 San Remigio (Corzoneso), Oratorium bei Corzoneso-Boscero im Schweizer Kanton Tessin

Kirchengebäude (italienischer Name):
Siehe Remigiuskirche